Eltzer Hof steht für folgende Besitzungen der Adelsfamilie von Eltz:

 Eltzer Hof (Boppard)
 Eltzer Hof (Eltville)
 Eltzer Hof (Diedenhofen)
 Eltzer Hof (Mainz)